Жан Аллеман (; 25 августа 1843, Совтер-де-Комменж — 6 июня 1935, Эрбле) — французский социалистический и синдикалистский политик, руководитель фракции аллеманистов в местном рабочем движении.

Биография

Рабочее движение и Коммуна 
Родился в рабочей семье, которая в 1853 году перебралась в Париж, где он работал типографским рабочим. Участник рабочего движения с 1862 года, когда в 19-летнем возрасте его арестовали за организацию первой забастовки печатников в Париже.

В период Франко-прусской войны служил в Национальной гвардии Парижа. Примыкая к прудонистской фракции, активно участвовал в Парижской Коммуне 1871 года и возглавил Совет пятого легиона Национальной гвардии. После поражения Коммуны скрывался, но в 1872 году был арестован и сослан на пожизненную каторгу на остров Новая Каледония. В 1876 году совершил попытку побега, в 1878 году отказался повиноваться приказу и участвовать в подавлении восстания местного населения.

Поссибилисты и аллеманисты 
По возвращении во Францию в 1880 году после амнистии коммунаров Аллеман сотрудничал в ряде радикальных, республиканских и социалистических газет, в том числе у Анри Рошфора. Был соучредителем Французской рабочей партии марксистов Поля Лафарга и Жюля Геда, но уже после Сент-Этьенского конгресса в 1882 году в противовес гедистам примкнул к реформистской фракции поссибилистов — Рабочей партии социалистов-революционеров, с 1883 года — Федерации французских трудящихся-социалистов. Вместе с тем, Аллеман всё более разочаровывался в слишком оппортунистических позициях поссибилистов, склоняясь к революционному синдикализму и акциям прямого действия (стачки, оккупации заводов, саботаж).

В противовес большинству гедистов и бланкистов, Аллеман выступал как противник буланжизма и дрейфусар, что сближало его как с умеренными реформистскими социалистами Жана Жореса, так и с радикальными крайне левыми. В 1888 году основал ежедневную газету «Рабочая Партия» (Parti ouvrier). Вскоре Аллеман становится вождем оппозиции против национального комитета Федерации, полемизируя с Бруссом и его еженедельником «Пролетариат» (официальным органом поссибилистов), критикуя его за парламентаризм, оппортунизм и политиканство. На конгрессе в Шательро в 1890 году возглавил отколовшуюся от поссибилистов-бруссистов Рабочую социал-революционную партию (Рабочую социалистическую революционную партию, Parti ouvrier socialiste révolutionnaire), также известную по имени своего лидера и теоретика как «аллеманисты».

Аллеманисты, находившиеся под влиянием синдикализма и отчасти анархизма, ориентировались на профсоюзы (Всеобщую конфедерацию труда), ставили экономическую борьбу выше политической и критиковали увлечение парламентаризмом. Впрочем, в выборах они участвовали, и Аллеман избирался в парламент начиная с 1901 года, когда он победил антисемита Макса Режи. В 1906 и 1910 годах Аллеман переизбирался депутатом.

Даже в качестве парламентария, Аллеман не прекращал работать в типографии и основал типографский кооператив «La Productrice». Он выступил против мильеранизма (вхождения социалистов в буржуазные правительства), но поддерживал реформистское социальное законодательство.

В 1905 году аллеманисты, сторонники Жана Жореса и Поля Брусе, объединившиеся в Французскую социалистическую партии, слились со своими недавними оппонентами — бланкистами и гедистами — в единую Французскую секцию Рабочего интернационала (СФИО).

Уклоны влево и вправо 
После поражения на парламентских выборах 1914 года Аллеман отошёл от активной политической деятельности. В начале Первой мировой войны он, поправ свой предыдущий антимилитаризм, встал на социал-шовинистические позиции. Однако уже к концу войны он совершил новый левый поворот, приветствуя Октябрьскую революцию в России. На Турском конгрессе СФИО он голосовал вместе с большинством за присоединение к Третьему (коммунистическому) интернационалу.

Впрочем, в Французскую коммунистическую партию Аллеман так и не вступил; вместо этого он присоединился к Социалистической национальной партии Гюстава Эрве, недавно ещё леворадикального синдикалиста, в дальнейшей политической эволюции которого проступали фашистские тенденции. В последние годы жизни Аллеман вступил в масонскую ложу Великий восток Франции.

Автор «Воспоминаний коммунара», вышедших в 1910 году.

Примечания

Литература 
 Bigorgne D., Les allemanistes (1882—1905). Itinéraires, place et rôle dans le mouvement socialiste français. University of Paris (doctoral thesis), 2001.
 Cole, G.D.H., The Second International. New York, 1956.
 Didier, B., L’Allemanisme 1890—1905. Reims, 1990.
 
 Noland, A., The Founding of the French Socialist Party (1893—1905). Cambridge, 1956.
 Reynolds, S., La vie de Jean Allemane (1843—1935). University of Paris (doctroral thesis), 1981.
 Reynolds, S., 'Allemane, the Allemanists and Le Parti Ouvrier: The Problems of a Socialist Newspaper 1888—1900.' In: European History Quarterly, vol. 15, 1985, pp. 43-70.
 Winock M., 'La naissance du parti allemaniste (1890—1891).' In: Le Mouvement social. No. 75, avril-juin 1971.
 http://jeanallemane.free.fr/Les_Allemanistes.html
 http://jeanallemane.free.fr/Biographies_de_Jean_Allema.html

Социалисты Франции
Революционеры Франции
Профсоюзные деятели Франции
Мютюэлисты
Синдикалисты
Типографы Франции
Деятели Парижской коммуны
Депутаты Национального собрания Франции
Журналисты Франции
Масоны ВВФ
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Умершие в Эрбле